Аббревиатура DR может расшифровываться как:
 Data recovery — Восстановление данных
 Deutsche Reichsbahn — государственная железная дорога Германии
 Deutsche Reichsbahn (ГДР) — государственная железная дорога ГДР
 DR (бывш. Danmarks Radio) — теле- и радиовещательная компания Дании